Jean-François Coste est le nom de plusieurs personnes : 
Jean François Coste (1741-1819), médecin militaire français ;
Jean François Coste, né en 1937, ingénieur français ;
Jean François Coste, navigateur français.